Истепек има више значења:

 Истепек (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истепек (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истепек (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Истепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истепек (Истепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истепек (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истепек (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Истепек (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Истепек (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику